Рязанское муниципальное образование — сельское поселение в Турковском районе Саратовской области России.

Административный центр — село Рязанка.

География 
Расположено в западной и южной частях района.

История 
Создано в 2005 году. В 2013 году в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Марьинского муниципального образования. В 2018 году в Рязанское муниципальное образование включены все населённые пункты упраздненных Каменского и Чернавского муниципальных образований.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 23 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднены посёлок Карай Журавка Рязанского МО и деревня Егорьевка, входившая в Чернавское МО.

Примечания 

Муниципальные образования Турковского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области